Lohnes ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Lohnes (* 1958), kanadischer Curler
 Manolo Lohnes (* 1943), eigentlich Hans-Herbert Lohnes, deutscher Flamenco-Gitarrist

Siehe auch:
 Lohne